

Persone 
 Adorno Corradini (1954) – ex mezzofondista e velocista, giornalista italiano
 Alfredo Corradini (1866-1939) – chimico e imprenditore italiano
 Antonio Corradini (1688-1752) – scultore italiano
 Camillo Corradini (1867-1928) – politico italiano
 Cesare Augusto Corradini (1860-1932) – architetto italiano
 Claudia Corradini (1938) – politica italiana
 Corrado Corradini (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Claudia Corradini (1938) – politica italiana
 Enrico Corradini (1865-1931) – scrittore e politico italiano, esponente dell'Associazione Nazionale Italiana
 Ferdinando Corradini (1731-1801) – giurista ed economista, ministro delle Finanze di Ferdinando IV di Napoli
 Giancarlo Corradini (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gino Corradini 1941) – ex sollevatore italiano
 Giovanni Corradini ( (1896–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giulio Corradino Corradini, noto anche con gli pseudonimi di Corrado Corradini e Gavroche (1886-1966) – giornalista, poeta e scrittore italiano
 Licia Corradini (1985) – cestista italiana
 Mario Corradini (1951) – alpinista e scrittore italiano
 Matteo Corradini (1975) – scrittore italiano
 Matteo Corradini – comico italiano del gruppo The Pills
 Melania Corradini (1987) –  sciatrice alpina italiana disabile
 Nicolò Corradini (1964) – orientista italiano
 Nina Corradini (2003) – ginnasta italiana
 Paolo Corradini (1930-2006) – chimico e accademico italiano
 Pier Marcellino Corradini (1658-1743) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Piero Corradini (1933-2006) – orientalista e accademico italiano
 Raffaella Corradini (1964) – conduttrice televisiva, attrice e giornalista italiana
 Roberto Corradini (1978) – giocatore di baseball italiano
 Ugo Corradini (1915) – poeta italiano, processato con Giovanni Pascoli

Cognomi composti 
 Bartolomeo di Giovanni Corradini, noto con lo pseudonimo di Fra Carnevale (1420/1425 circa–1484) – pittore e religioso italiano
 Bruno Ginanni Corradini, noto con lo pseudonimo di Bruno Corra (1892-1976) – scrittore e sceneggiatore italiano

Altro 
 Corradini – nobile famiglia Renano-franca, dal 903 feudataria della contea di Bamberga
 Palazzo Corradini – edificio seicentesco nel centro di Ravenna

Pagine correlate 
 Corradi
 Corradino